Сотейра́рг, Сотейрарґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 26 км на північ від Монпельє.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 133 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 346,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сотейрарг на сайті французького Національного інституту географії
 Сотейрарг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сотейрарг на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сотейрарг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сотейрарг на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Еро

Примітки 

Муніципалітети департаменту Еро